Метрополитен Кито () — столичный метрополитен Эквадора, первый и единственный в стране.

История 
Кито очень сильно вытянут с юга на север (длина города — 45 километров при ширине от 3 до 5 километров) и нуждается в скоростном внеуличном транспорте, чтобы разгрузить дороги. Разговоры о строительстве внеуличного транспорта идут с 1978 года, однако строительство началось в декабре 2012 года.

Строительство 
Строительство 1-ой линии началось в декабре 2012 года. Согласно проекту на ней планировалось разместить 15 станций.

Линии 
 1 линия — 15 станций, 22 км.
 2 линия — в планах.
 3 линия — в планах.

Пуск 
Метрополитен планировали открыть в первом полугодии 2016, затем называли март 2020, но из-за нехватки денежных средств официально открытие планировалось в феврале 2022. Этот срок не был выдержан, и очередной объявленный срок открытия — июнь 2022 года. Но 5 августа выяснилось, что компания, которая будет заниматься эксплуатацией системы, отказалась от своей обязанности, и срок открытия снова был отложен.

31 октября 2022 года мэр Кито заявил, что метро начнет действовать в декабре этого же года. 21 декабря 2022 года состоялось официальное открытие метрополитена. До 5 января 2023 года оно работало в ознакомительном режиме, без движения поездов. С 5 января бесплатные поездки могут осуществлять пользователи, создавшие онлайн-аккаунты и скачавшие пропуска. Начало полной коммерческой эксплуатации намечено на март 2023 года.

Станции 

Список станций с юга на север:
 Китумбе (Quitumbe)
 Моран Вальверде (Morán Valverde)
 Соланда (Solanda)
 Карденаль де ля Торре (Cardenal de la Torre)
 Рекрео (Recreo)
 Магдалена (Magdalena)
 Сан-Франсиско (San Francisco)
 Аламеда (Alameda)
 Эхидо (Ejido)
 Универсидад Сентраль (Universidad Central)
 Прадера (Pradera)
 Каролина (Carolina)
 Иньякито (Iñaquito)
 Хипихапа (Jipijapa)
 Лабрадор (Labrador)

Особенности метрополитена 
Станции будут располагаться примерно в 1,3 км друг от друга и пролегать на глубине 15-26 м. Будут ходить шестивагонные поезда. При открытии станет наиболее приближенным к экватору метрополитеном.

Примечания

Ссылки 

Кито
Метрополитены Эквадора
Кито
Строящиеся и проектируемые метрополитены